Сесил Скотт Форестер (, псевдоним; настоящее имя , 1899—1966) — английский писатель, военный историк и голливудский сценарист. Наиболее известен историко-приключенческий цикл о Горацио Хорнблауэре, офицере британского военно-морского флота конца XVIII — начала XIX веков, а также «Африканская королева», экранизированная в 1951 с Хамфри Богартом и Кэтрин Хэпбёрн.

Биография 
Родился в Каире, прожил жизнь, полную треволнений, включая приёмных родителей, секретный брак и паралич. Образование получил в Лондоне. В 1926 году женился на Кэтлин Белчер, имел двоих сыновей, в 1945 году развёлся. В годы Второй мировой войны переехал в США, где создавал пропагандистские тексты. В 1947 году тайно женился на Дороти Фостер. Позже заболел артериосклерозом и стал калекой.

Хорнблауэр 

Популярность книг о капитане Хорнблауэре, посвященных человеку, характер которого — героический, но не слишком героический, со временем росла. Возможно, только серия о капитане Джеке Обри и докторе Стивене Мэтьюрине, созданная много позже Патриком О’Брайеном, оказалась более успешной. Любопытно, что персонажи обеих этих серий создавались с оглядкой на одну и ту же историческую фигуру — лорда Кокрейна, адмирала Британского флота.

Библиография 
 Серия о Хорнблауэре.
Помимо серии о Хорнблауэре, Форестер написал много других романов. Среди них:
 The African Queen (1935) — о путешествии катера «Африканская королева» по рекам колониальной Африки в Первую мировую войну.
Исторические романы о войне с Наполеоном на Пиренейском полуострове:
 Death to the French
 The Gun
Психологические детективы:
 Payment Deferred (1926)
 Plain Murder (1930)
Морские истории:
 Brown on Resolution (1929)
 The Ship (1943)
 Sink the Bismarck! (1959)
Книги для детей:
 Poo-Poo and the Dragons (1943)
 The Barbary Pirates (1953)

В 2011 году поступил в продажу считавшийся утраченным криминальный роман «Преследуемая» (1935). Текст книги был утерян, когда Форестер решил не отдавать роман в печать, посчитав, что ему лучше сосредоточиться на написании продолжения к первой книге о капитане Хорнблауэре.

Кинематограф 
 Отсроченный платёж (1932) — экранизация романа
 Brown on Resolution (1935) — экранизация романа
 Eagle Squadron (1942) — сценарист
 Commandos Strike at Dawn (1942) — сценарист
 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951) — адаптация романа. В главной роли Грегори Пек.
 The African Queen (1951) — экранизация романа. В главных ролях Хамфри Богарт и Кэтрин Хэпбёрн.
 Single-Handed (1953) — экранизация романа «Brown on Resolution»
 The Pride and the Passion (1957) — экранизация романа «The Gun». В главных ролях Кэри Грант и Софи Лорен.
 Sink the Bismarck! (1960) — экранизация романа
 The African Queen (1977) (TV) — экранизация романа
 телесериал о Хорнблауэре (1998—2003)
 Грейхаунд (2020) (TV) — экранизация романа.

Ссылки 
 Русскоязычный сайт, посвященный Форестеру. Электронная библиотека произведений
 CSForester Society

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1899 году
Умершие в 1966 году
Историки Великобритании
Сценаристы США
Писатели Англии
Писатели-маринисты
Авторы приключенческой литературы
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона